Émile Rousseau (1899-1979), artiste lyrique (baryton) français ;
 Émile Rousseau (1927-2010), graveur et médailleur français.